Маттиас Циммерман:
  (род. 1970) — немецкий футболист, завершивший свою карьеру в 2006 году.
 Циммерман, Маттиас (род. 1981) — швейцарский медиахудожник.
 Циммерман, Маттиас (род. 1992) — немецкий футболист, защитник.